Bosznia-Herzegovina
 Kamenica, település Breza községben
 Kamenica, település Jajce községben
 Csehország
 Kamenice, település a Jihlavai járásban
 Kamenice, település a Kelet-prágai járásban
 Kamenice nad Lipou, település a Pelhřimovi járásban
 Kamenice, Březová településrésze a Sokolovi járásban
 Kamenice, Dobré településrésze a Rychnov nad Kněžnou-i járásban
 Kamenice, Dobšín településrésze a Mladá Boleslav- járásban
 Kamenice, Herálec településrésze a Havlíčkův Brod-i járásban
 Kamenice, Klučenice településrésze a Příbrami járásban
 Kamenice, Konecchlumí településrésze a Jičíni járásban
 Kamenice, Nedrahovice településrésze a Příbrami járásban
 Kamenice, Zákupy településrésze a Česká Lípa-i járásban